De Goejegebergte, een gebergte in Suriname
 Pieter de Goeje (1789-1859) was een Nederlandse kunstschilder
 Reinoudina de Goeje (1833-1893), pseudoniem Agatha, een Nederlands kinderboekenschrijfster, vertaalster en tijdschriftredactrice
 Michael Jan de Goeje (1836-1909) een Nederlands oriëntalist en arabist.
 Claudius Henricus de Goeje (1879-1955) een Nederlands cartograaf en cultureel antropoloog